santa Flora, martire con Lucilla a Roma nel III secolo
 santa Flora di Beaulieu, religiosa francese del XIV secolo
 santa Flora di Cordova, martire spagnola del IX secolo

Pagine correlate 
 Sante Fiora e Lucilla